Los varanópidos (Varanopidae) son una familia extinta de sinápsidos pelicosaurios que se asemejan a los actuales integrantes de la familia Varanidae y que pudieron haber tenido el mismo estilo de vida que estos. 

Ningún varanópido desarrolló la aleta del Dimetrodon. Su tamaño variaba desde el tamaño de un lagarto hasta el de un perro, de 1 a 2 metros de largo. Los varanópidos ya mostraban algunas características avanzadas de los pelicosaurios verdaderos tales como los cráneos altos, estrechos y elongados. Sus mandíbulas eran largas y sus dientes eran puntiagudos. Sin embargo, estos animales eran demasiado primitivos para el estándar de los mamíferos. 

Como la mayoría de las otras familias de pelicosaurios, estos evolucionaron de un sinápsido similar a Archaeothyris del Carbonífero Superior. Poseían largas colas, con cuerpo similar a los lagartos y piernas delgadas. Los varanópidos eran principalmente carnívoros, pero en la medida que se hacían más pequeños, se convirtieron de carnívoros a insectívoros. Comparados con otros animales del Pérmico Inferior, los varanópidos eran criaturas ágiles. Pero los últimos se hicieron poco competitivos comparados con los diápsidos y para inicios del Pérmico Superior se extinguieron.

Un varanópido de finales del Pérmico Medio hallado en la Zona Faunística de Pristerognathus es el miembro más reciente conocido de esta familia y también es el último miembro conocido del grupo de los sinápsidos "pelicosaurios".

Taxonomía y filogenia
Clase Synapsida
Orden Pelycosauria
Eupelycosauria
Familia Varanopidae
Apsisaurus
Archaeovenator
Basicranodon (posible sinónimo más moderno de Mycterosaurus)
 ¿Elliotsmithia? 
Heleosaurus
Pyozia
Thrausmosaurus
Varanosaurus 
Watongia
Subfamilia Mycterosaurinae
Mycterosaurus
Mesenosaurus
Subfamilia Varanopinae
Aerosaurus
Ruthiromia
Tambacarnifex
Varanodon 
Varanops
Watongia

Apsisaurus fue anteriormente clasificado como un diápsido "eosuquio". En 2010, fue redescrito por Robert R. Reisz, Michel Laurin y Marjanović; su análisis filogenético encontró que era un sinápsido varanópido basal. El cladograma que sigue se basa en el análisis de Reisz, Laurin y Marjanović, 2010.

La subfamilia Varanopinae ha sido denominada usualmente "Varanodontinae" en la literatura científica. Sin embargo, de acuerdo al artículo 36.1 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, cualquier subfamilia de Varanopidae que abarque a Varanops (el género tipo de Varanopidae) debe ser llamada automáticamente Varanopinae.

Tanto Basicranodon como Ruthiromia, dos géneros escasamente conocidos, fueron asignados de manera tentativa a Varanopidae por Reisz (1986), pero esto no se ha seguido en los estudios más recientes. Estos fueron incluidos por primera vez en un análisis filogenético por Benson (en prensa). Se encontró que Ruthiromia estaba más cercanamente relacionado con Aerosaurus. Por su parte Basicranodon resulta ser un taxón "comodín" debido a la escasez del material conocido, basándose en un neurocráneo parcial de la época del Kunguriense hallado en la localidad de Richards Spur en Oklahoma, EE. UU. Este tiene dos posibles posiciones, tanto como un Mycterosaurinae, o como el taxón hermano de Pyozia. Aunque Reisz et al. (1997) consideraron Basicranodon como un sinónimo más moderno subjetivo de Mycterosaurus, Benson (en prensa) encontró algunas diferencias en la distribución de los dientes y la forma de la plataforma ventral dentígerosa medial y el proceso basipterigoide que puede indicar una diferencia taxonómica. A continuación un cladograma modificado del análisis de Benson (en prensa), tras excluir a Basicranodon:

Referencias

Véase también 
 Lista de pelicosaurios

Enlaces externos
Varanopseidae - at Paleos

 
Sinápsidos del Carbonífero
Sinápsidos del Pérmico